Vitesse kwam in het seizoen 1966/1967 weer uit in de Eerste divisie na het kampioenschap in de Tweede divisie A in het voorgaande seizoen. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1966/'67 aanvankelijk onder leiding van trainer Joseph Gruber, met Frans de Munck als assistent-trainer en doelman. Na een slechte seizoenstart met twee grote nederlagen werd De Munck als doelman aan de kant gezet, na een derde nederlaag werd Gruber op 2 september ontslagen. De Munck werd vervolgens als trainer aangesteld.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de achtste plaats met 42 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door Heracles.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1966/67
 KNVB beker 1966/67

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1966/67